El término «Tácito» puede referirse a:
 Cornelio Tácito, más conocido únicamente como Tácito (c.55–120), historiador, senador, cónsul y gobernador del Imperio romano.
 Marco Claudio Tácito (c.200-276), emperador romano del año 275 al 276.
 Al asteroide del cinturón de asteroides (3097) Tacitus.
 Conocimiento tácito, forma de conocimiento acuñada por Michael Polanyi.
 Grupo Tácito, grupo de políticos españoles de orientación democristiana que postularon la reforma del Régimen en los últimos años de la dictadura franquista.